Amparo Garrido puede referirse a:

 Amparo Garrido (actriz) (1929-), actriz mexicana.
 Amparo Garrido (artista visual) (1962-), artista visual española.